Плато́шкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Платошкин, Михаил Николаевич (1904—1958) — русский советский писатель.
 Платошкин, Николай Николаевич (род. 1965) — российский дипломат, писатель, переводчик.